Ez a szócikk a Veszélyes Henry című sorozat epizódjait listázza.

A Veszélyes Henry (eredeti cím: Henry Danger) amerikai szuperhősös szitkom televíziós sorozat a Nickelodeonon. A sorozatot Dan Schneider és Dana Olsen alkotta. Az első epizód premierje 2014. július 26-án volt.
                                                                                                                                                              
A sorozat alkotója Dan Schneider elmondta a Twitteren, hogy egy szereplő az előző sorozataiból vendégszereplőként megjelenik majd a műsorban. Nathan Kress meg is jelent egy kisebb vendégszerepben a Elbaltázott születésnap című részben. Russel Westbrook is szintén szerepelt a Játékból is árt a sok részben. 2014. november 18-án a sorozatot berendelték egy 20 részes 2. évadra. Főszerepben Sean Rean Fox, Jace Norman, Cooper Barnes, Riele Downs, és Ella Anderson. 2018. július 27-én berendelték az 5. és egyben az utolsó évadot.

Évados áttekintés

Epizódlista

1. évad (2014–15)

2. évad (2015-16)

3. évad (2016-17)

4. évad (2017-18)

5. évad (2018-20)

Források

További információk 
 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái